

Toponyme 

 Rambaud, commune des Hautes-Alpes.
 Rambaud, lieu-dit de Saint-Martin (Antilles françaises).
 La Chapelle-Rambaud, commune de la Haute-Savoie.
 Le port Rambaud, à Lyon.

Patronyme 

 Alfred Rambaud (1842-1905), historien français, auteur de L'Histoire générale avec Lavisse ;
 Antoine Rambaud (?-1565/66), seigneur de Furmeyer, chef de guerre protestant ;
 Didier Rambaud (né en 1959), homme politique français ;
 François Rambeaud (1745-1799), général français mort au siège de Saint-Jean-d'Acre (1799) ;
 Henri Rambaud (1899-1974), écrivain français ;
 Honorat Rambaud (1515-1585), écrivain français, ayant inventé un nouvel alphabet ;
 Jacques Rambaud (vers 1525–1594), diplomate au service de Henri IV, dernier des « capitaines Furmeyer » ;
 Jean Rambaud, en religion Philippe de la Trinité (1908-1977), prêtre carme, vicaire provincial, résistant ;
 Jean-Baptiste Rambaud de Simiane (1520-1584), évêque français ;
 Joseph Rambaud (1849-1919), économiste français, patron de presse ;
 Joseph-Paul Rambaud (1879-1944), résistant et homme politique français ;
 Marine Rambaud (1987-), véliplanchiste de l'équipe de France ;
 Micheline Rambaud (1929-), photographe, cinéaste et alpiniste française ;
 Patrick Rambaud (né en 1946), écrivain français, Prix Goncourt en 1997 pour La Bataille ;
 Pierre Rambaud (1852-1893), sculpteur français ;
 Pierre-Thomas Rambaud (1754-1845), baron d'Empire puis baron de La Sablière, homme politique français, maire de Lyon.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France